Nijenklooster (Delfzijl), de naam van een tweetal wierden in de gemeente Eemsdelta, in het noorden van de provincie Groningen
 Nijenklooster (Het Hogeland), een gehucht in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen